Volksanwalt bezeichnet:
 ein Mitglied der Volksanwaltschaft in Österreich
 die ORF-Sendung Volksanwalt – gleiches Recht für alle, siehe Volksanwaltschaft#Sendungen im ORF